Ву́лиця Глі́нки — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Шараневича — вулиця у Коломиї.
 Вулиця Шараневича — вулиця у Львові.

Вулиці, названі на честь людей